Ле-Пре-д’Ож () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Лизьё 3-й кантон. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14520.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 850 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 560 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 434 были экономически активными, 126 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 434 активных жителей работали 403 человека (227 мужчин и 176 женщин), безработных было 31 (13 мужчин и 18 женщин). Среди 126 неактивных 43 человека были учениками или студентами, 59 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Пре-д’Ож 

Коммуны департамента Кальвадос